Onurlu (Alaplı), een dorp in het Turkse district Alaplı
 Onurlu (Refahiye), een dorp in het Turkse district Refahiye